Métro de Paris er undergrundsbanen i hovedstaden Paris i Frankrig og en del af de offentlige transportmidler, som betjener byen og Paris' storbyområde. Systemet omfatter 16 linjer, som fortrinsvis er underjordiske, og som omfatter 214 kilometer spor.. Den er blevet et af Paris' symboler og er kendetegnet ved netværkets tæthed i Paris' centrum og ved sit ensartede, arkitektoniske præg i Art nouveau-stil.

Linjer

Kilder

Eksterne henvisninger